Лос Рамоналес има више значења:

 Лос Рамоналес (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Рамоналес, Овино Суга (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику